Zeche Argus ist der Name folgender Bergwerke in Deutschland:

 Zeche Argus (Dortmund), in Dortmund-Löttringhausen
 Zeche Argus (Wetter), in Wetter-Albringhausen und Zeche Argus II in Wetter-Wengern
 Zeche Argus (Witten) und Zeche Argus I in Witten-Bommern